Виктор Григорьевич Коргун (14 мая 1940, Ленинград, СССР ― 4 января 2014, Москва, РФ) ― российский востоковед-афганист, доктор исторических наук, профессор.

Образование 
В 1957 году окончил Кавказское Краснознаменное Суворовское военное училище в городе Орджоникидзе. В том же году поступил в Киевское Высшее радиотехническое училище войск ПВО.

В 1961 году поступил и в 1968 году окончил Институт восточных языков при МГУ имени М. В. Ломоносова (отделение персидского языка и литературы).

В 1971 году поступил в аспирантуру Института востоковедения АН СССР. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социально-политический кризис в Афганистане в конце 20-х — начале 30-х гг. XX в.».

В 2000 году защитил докторскую диссертацию на тему «Становление и эволюция политической системы современного Афганистана».

Карьера 
В 1959―1961 годах служил в Советской Армии.

В 1966―1968 годах — старший переводчик посольства СССР в Кабуле.

В 1968―1971 годах ― преподаватель персидского языка в Военном институте иностранных языков Министерства обороны СССР.

С 1975 года ― научный сотрудник ИВ АН СССР.

В 1979 году принимал участие в выработке мнения ИВ АН СССР о вводе советских войск в Афганистан.

В 1983―1988 годах ― учёный секретарь Советско-афганской комиссии историков.

В 1990 году ― приглашённый профессор политической истории современной России в Университете штата Небраска, (Омаха, США), читал публичные лекции по Афганистану в штатах Небраска и Калифорния.

С 2003 года ― заведующий сектором Афганистана Отдела Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН.

В 2001―2005 годах ― профессор кафедры истории Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова и кафедры страноведения Военного университета иностранных языков министерства обороны РФ, с 2009 года ― профессор кафедры востоковедения Московского государственного института международных отношений.

Научное наследие 
Автор около 40 опубликованных работ.

Важнейшие труды 
 Афганистан в 20―30-е гг. XX в. ― М., 1979 (издано в 1986 году в Кабуле на дари).
 Интеллигенция в политической жизни Афганистана. ― М., 1983.
 Афганистан: политика и политики. ― М., 1999.
 История Афганистана. XX в. ― М., 2004.

Статьи 
 Бабрак Кармаль // Азия и Африка сегодня. — 1998, № 4.
 Афганистан и «воины Аллаха» // Азия и Африка сегодня. — 2008, № 9.

Примечания

Литература 
 Милибанд С. Д. Востоковеды России: Биобиблиографический словарь. — Т. I. — М.: «Восточная литература», 2008. ― С. 684.

Ссылки 
 КОРГУН Виктор Григорьевич // ЦентрАзия.

афгановеды
Иранисты России
Родившиеся 14 мая
Родившиеся в 1940 году
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Умершие 4 января
Умершие в 2014 году
Умершие в Москве
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Сотрудники Института востоковедения РАН
Переводчики СССР
Переводчики России
Переводчики XX века
Переводчики XXI века
Переводчики с персидского языка
Иранисты СССР
Востоковеды России
Востоковеды XX века
Востоковеды XXI века
Доктора исторических наук
Профессора
Преподаватели Института стран Азии и Африки
Преподаватели Военного университета МО РФ
Преподаватели МГИМО